

Patronyme

 Thomas de Choisy (1632-1710), ingénieur et gouverneur français ;
 Abbé de Choisy (1644-1724), abbé et écrivain français ;
 Jacques Denys Choisy (1799-1859) botaniste dont l'abréviation botanique officielle est Choisy ;
 Auguste Choisy (1841-1909), historien de l'architecture français ;
 Louis-Ronan Choisy (1977-), chanteur et acteur français ;
 Louis Choisy (1869-1942), rameur suisse ; 
 Maryse Choisy (1903-1979),  écrivaine française.

Toponyme 

 Choisy commune française de la Haute-Savoie en région Rhône-Alpes ;
 Choisy-le-Roi, commune française du Val-de-Marne en région Île-de-France ;
 Choisy-au-Bac commune française de l’Oise en région Hauts-de-France ;
 Choisy-la-Victoire, commune française de l'Oise en région Hauts-de-France ;
 Choisy-en-Brie, commune française de Seine-et-Marne en région Île-de-France ;
 Choisy, hameau de la municipalité québécoise de Rigaud.